Colleen Dewhurst – attrice canadese
 David Dewhurst – politico statunitense
 Edward Dewhurst – tennista australiano
 Fred Dewhurst – calciatore inglese
 Frederick Dewhurst Yates – scacchista inglese
 George Dewhurst – sceneggiatore, regista e attore inglese